Dreipunkt steht für:
 ein Schriftzeichen zur Darstellung der Auslassungspunkte „…“
 Dreipunkt-Kraftheber, eine hydraulische Kupplungs- und Anhebevorrichtung an Traktoren